Мо́лли Кэ́тлин Ри́нгуолд (, род. 18 февраля 1968 года, Розвилл, Калифорния, США) — американская актриса, певица и писательница. Наиболее известна по сотрудничеству с режиссёром Джоном Хьюзом в 1980-х годах.

Биография 
Родилась в городке Розвилл, который находится недалеко от Сакраменто в штате Калифорния. Её мать, Адель Эдит (в девичестве Фрембд), домохозяйка и повар, а отец — Роберт Скотт Рингуолд, слепой джазовый пианист. У Молли также есть брат и сестра — Келли и Элизабет.

Актёрская карьера 
Свою актёрскую карьеру Молли начала в возрасте пяти лет, выступив в спектакле «Алиса в Стране чудес». А уже в следующем году она записала альбом «I Wanna Be Loved by You» в стиле диксиленд со своим отцом и его группой «Fulton Street Jazz Band».

Позже Молли появлялась на местном телевидении в рекламных роликах, а в 1979 году снималась в эпизодах телесериала «Different Strokes». Следующим шагом её карьеры стала роль в телевизионном шоу «Facts of Life». В 1984 году состоялась её первая серьёзная роль в фильме «16свечей» Джона Хьюза, за которую в следующем году она получила награду в номинации «Лучшая женская роль в комедии или драме».

В следующих фильмах она снималась вместе с другими известными актёрами — Эмилио Эстевесом, Джаддом Нельсоном, Энтони Майклом Холлом, Робертом Дауни-мл. и другими. После серии ролей в фильмах Джона Хьюза многие посчитали, что Молли его любимая актриса, но в 1987 году Рингуолд отказалась от главной роли в его фильме «Нечто замечательное».

В 1988 году получила награду за роль в драме «Надолго ли?» в номинации «лучшая актриса» на кинофестивале в Париже.

В 1990-х годах Молли стала менее популярной, что связано с тем, что она почти не появлялась в крупных картинах и предпочитала сниматься в сериалах и малоизвестных фильмах.

Личная жизнь 
28 июля 1999 года Рингуолд вышла замуж за французского писателя Валери Ламеньера; они развелись в 2002 году. С 2007 года Рингуолд замужем за редактором и писателем греческого происхождения, Панио Гинополусомом. У них есть дочь Матильда Эрени (род. 2003), и двойняшки, дочь Адель и сын Роман (род. 2009). Её беременность была вписана в сюжетную линию сериала «Втайне от родителей».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США
Киноактрисы США